Francisco Aranda peut désigner :
 Francisco Aranda (1798-1873) : avocat et homme politique vénézuélien ;
 Francisco Aranda (né en 1977) : homme politique espagnol.

Voir aussi 
 François de Aranda (1346-1438), ou Francisco de Aranda en espagnol : religieux espagnol.

Homonymie de patronyme